Panow (, ) bzw. Panowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alen Panow (* 1978), ukrainischer Diplomat, Rechtsanwalt, Zivilaktivist und Hochschullehrer

 Asparuch Panow († 2012), bulgarischer Zeichner und Trickfilm-Regisseur
 Bianka Panowa (* 1970), bulgarische rhythmische Sportgymnastin und mehrfache Welt- und Europameisterin
 Jelena Wiktorowna Panowa (* 1977), russische Schauspielerin
 Juri Alexandrowitsch Panow (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Jurij Panow (* 1922), ukrainischer Maler und Bildhauer
 Konstantin Sergejewitsch Panow (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Ljuben Panow (* 1974), bulgarischer Badmintonspieler
 Olga Alexandrowna Panowa (* 1987), russische Tennisspielerin
 Olimpij Panow (1852–1887), bulgarischer Revolutionär und Militär
 Tatjana Dmitrijewna Panowa (* 1949), sowjetisch-russische Mediävistin
 Tatjana Jurjewna Panowa (* 1976), russische Tennisspielerin
 Valery Panov (* 1938), russisch-jüdischer Balletttänzer
 Wassili Nikolajewitsch Panow (1906–1973), russischer Schachspieler, -theoretiker, -autor und -journalist
 Wera Fjodorowna Panowa (1905–1973), russische Schriftstellerin
 Wladimir Alexandrowitsch Panow (* 1975), russischer Politiker; Bürgermeister von Nischni Nowgorod

Pánov steht für:

 Pánov, Ortsteil von Velká Bíteš, Tschechien